В ходе второй Пунической войны возле Нолы произошло три сражения:

 Битва при Ноле (216 до н. э.)
 Битва при Ноле (215 до н. э.)
 Битва при Ноле (214 до н. э.)